Podgozd (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica
 Podgozd (Žužemberk), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk